

Населені пункти та їхні частини
 Злота — гміна в Піньчовському повіті Свентокшиського воєводства
 Злота — село в гміні Ґлухув Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Злота — село в гміні Чхув Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Злота — село в гміні Рибно Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Злота — село в гміні Самбожець Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Злота — село в гміні Злота Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Злота — село в гміні Ольшувка Кольського повіту Великопольського воєводства
 Злота — частина міста Злотория в Злоторийському повіті Нижньосілезького воєводства

Примітки